Gerlach er et efternavn, som hører til de 200 mest almindelige i Tyskland.

Det kan hentyde til flere personer:

 Carl Ludvig Gerlach, dansk komponist
 Ernst Ludwig von Gerlach, preussisk politiker
 Georg Gerlach, dansk officer
 Jesper Gerlach, dansk forfatter
 Joseph von Gerlach, tysk anatom
 Leocadie Gerlach, operasangerinde
 Ludwig Friedrich Leopold von Gerlach, preussisk officer
 Manfred Gerlach, østtysk politiker

Efternavne